Тип «Клемансо» () — серия французских авианосцев. Первые авианосцы, спроектированные во Франции после окончания Второй мировой войны, они также стали и первыми французскими авианосцами собственной разработки, изначально строившимися в таком качестве, а не являвшимися переделками кораблей других классов. В 1955—1963 годах были построены два корабля этого типа. На протяжении более чем трёх десятилетий, авианосцы типа «Клемансо» являлись наиболее мощными кораблями ВМС Франции и несли активную службу, неоднократно модернизируясь. Сняты с вооружения они были в 1997—2000 годах, с появлением более современного авианосца «Шарль де Голль». Один из авианосцев типа «Клемансо» был в 2000 году продан Бразилии, выведен из состава флота в 2017 году.

Представители

Литература